Fierzë (Elbasan), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Belsh in de Albanese prefectuur Elbasan
 Fierzë (Kukës), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Tropojë in de Albanese prefectuur Kukës
 Fierzë (Shkodër), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Fushë-Arrëz in de Albanese prefectuur Shkodër